Franciaország
Mouillac, település Gironde megyében
Mouillac, település Tarn-et-Garonne megyében